Gra zespołowa – dyscyplina sportu, w której biorą udział dwie drużyny o określonej liczbie zawodników rywalizujących ze sobą. 

Gry zespołowe odbywają się na ściśle wyznaczonym placu gry (boisko, lodowisko), a ich celem jest na ogół umieszczenie przedmiotu gry (piłki, krążka) w miejscu dającym punkty (kosz, bramka) zależnie od rodzaju gry przy pomocy rąk, nóg lub specjalnego przyrządu używanego w danej grze zespołowej (np. kije w hokeju na lodzie). 

Gier zespołowych nie należy mylić z konkurencjami drużynowymi w indywidualnych dyscyplinach sportu (rywalizacja drużynowa w narciarstwie, szermierce, wyścigach motocyklowych na żużlu itp.).

Najpopularniejsze 
Najpopularniejszymi grami zespołowymi na świecie są: 

 piłka nożna
 koszykówka
 piłka siatkowa
 piłka ręczna
 baseball
 krykiet
 hokej na lodzie
 rugby
 futbol amerykański
 hokej na trawie.

Klasyfikacja

Gry koszykarskie 
koszykówka (w tym 3×3 • na wózkach • niesłyszących • plażowa • streetball • wodna)
• cestoball • korfball • netball (w tym fast5 • halowy • na wózkach) • rezball • ringball • slamball

Gry piłkarskie 
piłka nożna (w tym amp futbol • freestyle • futsal • jorkyball • na rolkach • na wózkach • paraolimpijska • plażowa • showball • street • walking) • futbol australijski (w tym 9×9 • AFLX • błyskawiczny • metro footy • rekreacyjny) • futbol gaelicki • futbol w stylu circle

odmiana Gridiron
futbol amerykański (w tym 6×6 • 8×8 • 9×9 • flagowy • na wózkach • sprint • touch) • futbol amerykański halowy (w tym arena futbol) • futbol kanadyjski

odmiana hybrydowa
austus • eton wall game • futbol szwedzki • futbol w stylu international • futbol w stylu samoa • speedball • universal futbol • volata

odmiana średniowieczna
ba game • caid • calcio fiorentino • camping • cnapan • cornish hurling • cuju • harpastum • kemari • ki-o-rahi • jegichagi • la soule • lelo burti • marn grook • pasuckuakohowog • royal shrovetide • uppies and downies • yubi lakpi

odmiana rugby
rugby league (w tym 7 • 9 • masters • mod • na wózkach • tag) • na wózkach • rugby plażowe • rugby union (w tym • 7 • 10) • American flag • mini • snow • tag • touch) • touch

Gry siatkarskie 
ball badminton • biribol • bossaball • fistball • footbag net • footvolley • jianzi • jokgu • newcomb ball • peteca • piłka siatkowa (w tym na siedząco • plażowa) • Sepak Takraw (siatkonoga) • tenis piłkarski • tenis plażowy • throwball

Gry z bitą i piłką 
baseball • baseball brytyjski • brännboll • corkball • krykiet (w tym One Day • Test • Twenty20) • krykiet halowy • kickball • lapta • longball duński • matball • oină • over-the-line • pesäpallo • rounders • softball (w tym fastpitch) • stickball • stoolball • town ball • vigoro • vitilla • wiffle ball • wireball

Gry z kijem i piłką 
bando • cammag • hurling (w tym Camogie • Super11s • shinty–hurling) • indigenous północnoamerykański stickball • iomain • knattleikr • knotty • krokiet (w tym roque) • lacrosse (w tym halowy • intercrosse • na trawie) • palant • ritinis

odmiana hokej
bandy (w tym rink) • broomball (w tym moskiewski • hokej na trawie (w tym halowy) • hokej na lodzie (w tym pond • power • ice sledge • podwodny) • hokej na rolkach (w tym in-line • na rolkach dwuśladowych) • hokej salowy • hokej podwodny • hokejball • ringette • rinkball • rossall hokej • shinny • street hokej • unicycle hokej • unihokej

odmiana polo
auto polo • cowboy polo • cycle polo • elephant polo • horseball • motoball • pato • polo (w tym arena polo • chovgan • snow polo) • polocrosse • segway polo • yak polo

Gry niesklasyfikowane 
birsoft • bngleball • balle à la main • ballon au poing • basque pelota (w tym frontenis • jai alai • xare) • bo-taoshi • boules (w tym bocce • bocce volo • boccia • bowls • jeu provençal • pétanque • raffa) • buzkashi • combat • curling (w tym na wózkach) • digor • dodgeball • flickerball • gateball • goalball • guts • hornussen • ice stock sport • jereed • kabaddi (w tym halowe • plażowe) • kho kho • kinball • lagori • longue paume • łyżwiarstwo synchroniczne • makura-nage • mesoamerican ballgame • paintball • pelota mixteca • piłka nożna podwodna • piłka ręczna (w tym hazena • na trawie • plażowa) • piłka rowerowa • piłka wodna (w tym kajak-polo • inner tube • plażowa) • pływanie synchroniczne • prisonball • push-ball • quidditch • ringo • rollball • roller derby • rugby podwodne • slahal • snow snake • tamburello • tchoukball (w tym plażowy) • tejo • tug of war • valencian pilota (w tym llargues) • ulama • ultimate • waboba • whirlyball • woodball • yukigassen

Zobacz też 
 sport zespołowy
 gra

Terminologia sportowa